Чемпионат РСФСР по русским шашкам среди мужчин — ежегодное соревнование по шашкам, которое проводилось в СССР с 1928 по 1991 год.
Первый чемпионат РСФСР прошёл в 1928 году. Финалу второго чемпионата 1934 года предшествовали четвертьфиналы и полуфиналы. После третьего чемпионата последовал большой перерыв и следующий, четвёртый состоялся в 1946 году. После распада СССР, начиная с 1992 года ежегодно проводятся чемпионаты России.

Победители чемпионата РСФСР, наряду с победителями чемпионатов других республик, а также чемпионатов Москвы и Ленинграда, получали право играть в полуфинале чемпионата СССР.

Призёры

Примечания

Литература 
 Газета «Вечерняя Москва» 1934 № 229 с.3
 Газета «Вечерняя Москва» 1935 № 263 с.3
 Газета «Вечерняя Москва» 1946 № 238 с.1 
 Газета «Тихоокеанская звезда» 1946 № 241 с.1 
 Газета «Вечерняя Москва» 1947 № 135 с.1 
 Газета «Советский спорт» 1947 № 52 с.7 
 Газета «Советский спорт» 1948 № 38 с.4 
 Газета «Комсомольская правда» 1948 № 115 с.4 
 Газета «Советский спорт» 1948 № 42 с.7 
 Газета «Советский спорт» 1949 № 64 с.7 
 Газета «Советский спорт» 1950 № 74 с.7 
 Газета «Советский спорт» 1952 № 69 с.4 
 Газета «Советский спорт» 1953 № 73 с.2 
 Журнал «64» «Шахматы и шашки в рабочем клубе» № 21, № 23 1928.
 Журнал «Шашки» 1961 № 4 с.13
 Журнал «Шашки» 1963 № 4 с.5,6
 Журнал «Шашки» 1964 № 3 с.2
 Журнал «Шашки» 1966 № 5 с.26
 Журнал «Шашки» 1967 № 4 с.1
 20 юбилейное личное первенство РСФСР по русским шашкам. 4 - 13 мая, г. Нальчик : Твои чемпионы, Россия // Спортив. жизнь России. - 1966. - № 7. - С. 1 вкл.
 Журнал «Шашки» 1968 № 9 с.6
 Журнал «Шашки» 1970 № 7 с.13
 Журнал «Шашки» 1974 № 1 с.21
 Журнал «Шашки» 1976 № 9 с.13
 Журнал «Шашки» 1988 № 2 с.11
 Журнал «Шашки» 1988 № 11 с.6-7
 Николаев А. Н. Играют ли в шашки на Камне? — Курган, 2005. — в 4-х частях
 Цинман Д. Л., Гнелицкий А. В. Лучшие шашисты Республики Татарстан — Казань, 2009
 Иванов А. Н. О шашках и о себе, 2010
 Дмитриев Н. И. Творчество шашистов Чувашии — Чебоксары, 2011
 Николаев А. Н. Шашки — игра военных — Курган, 2013

Ссылки 
 Архив журнала «Шашки» 1959—1992.

Чемпионаты России по шашкам
Шашки в СССР
Спорт в РСФСР